Schlitz peut être :

 , riiève d’Allemagne et affluent de la Fulda ;
 Schlitz, municipalité allemande de l’arrondissement de Vogelsberg dans le land de la Hesse ;
 , compositeur américain de musique country ;
  (1831-1875), entrepreneur germano-américain ;
 Henri Schlitz (1930-2002), homme politique belge ;
 , autrice de livres pour enfants ;
 Sarah Schlitz, femme politique belge ;
 , société brassicole américaine ;
 Schlitz Playhouse of Stars, série télévisée américaine diffusée originellement de 1951 à 1959.